David Breakwell (1946-), joueur de cricket britannique
 Dennis Breakwell (1948-), joueur de cricket britannique
 Glynis Breakwell (1952-), une psychologue britannique, dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
 Ian Breakwell (1943–2005), artiste britannique, peintre, dessinateur, photographe
 John V. Breakwell (1917–1991)
 Spike Breakwell (1968-), humoriste
 Thomas Breakwell (1872–1902)
 Tom Breakwell (1915-), joueur de football britannique